llengua crow, llengües sioux occidentals del grup de la vall del Missouri parlat principalment per la Nació Crow
 Crow, membre del poble dels crows, tribu índia de parla sioux 
 Toponímia:
 Crow Agency, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Crow Creek, reserva índia en parts dels comtats de Buffalo, Hughes, i Hyde al marge oriental del riu Missouri
 Reserva índia Crow, llar de la Nació Ameríndia Crow de l'estat de Montana als Estats Units 
 Biografies:
 Frank Fools Crow (Wounded Knee, Dakota del Sud, 1890 - 1989), líder espiritual sioux lakota, nebot de Black Elk 
 Mitford Crow o Mitford Crowe o (1669 - 1719), comerciant, polític, diplomàtic i administrador colonial anglès vinculat al negoci de l'aiguardent
 Sheryl Crow (Kennett, 1962), cantant estatunidenca 
 Cinema:
 The Crow (pel·lícula de 1919), pel·lícula estatunidenca de western dirigida per B. Reeves Eason
 The Crow (pel·lícula de 1994), pel·lícula estatunidenca dirigida per Alex Proyas basada en la sèrie de còmics homònima del 1989 de James O'Barr
 Miscel·lània:
 The Crow (còmic), sèrie de còmics de 1989 creada per James O'Barr
 Garnet Crow, grup japonès format el 1999